San Giuliano puede referirse a:

 San-Giuliano, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega
 San Giuliano del Sannio, localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise
 San Giuliano di Puglia, localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise
 San Giuliano Milanese, municipio italiano de la provincia de Milán, región de Lombardia
 San Giuliano Terme, localidad italiana de la provincia de Pisa, región de Toscana,